Die Fußball-Verbandsliga Hamburg 1990/91 war die 46. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Verbandsliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam keine Mannschaft aus der Oberliga Nord in die Verbandsliga, lediglich die drei Aufsteiger VfL 93 Hamburg (Wiederaufstieg nach 15 Jahren), die Amateurmannschaft des FC St. Pauli (Rückkehr nach elf Jahren) und Wandsbeker FC (Wiederaufstieg nach 14 Jahren).

Sieger wurde der VfL 93 Hamburg. Zusammen mit dem Zweitplatzierten Raspo Elmshorn nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Beide beendeten ihre Gruppe auf dem zweiten Platz und verpassten dadurch den Aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der SC Sperber Hamburg musste nach 38 Jahren wieder aus der Verbandsliga absteigen, der FC Süderelbe nach sechs Jahren und der TSV Reinbek nach elf Jahren.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Hamburg 1990/91 im deutschen Fußball-Archiv

1990
Fußballsaison 1990/91